F Projet é un album studio del gruppo musicale inglese UFO, pubblicato nel 2018.

Tracce